Witów puede hacer referencia a los siguientes lugares en Polonia:

 Witów, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Witów, condado de Kutno, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Witów, condado de Łęczyca, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Witów, condado de Piotrków, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Witów, Gmina Burzenin, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Witów, Gmina Warta, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Witów, condado de Proszowice, en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Witów, condado de Tatra, en el voivodato de Pequeña Polonia (sur de Polonia).
 Witów, Voivodato de Silesia (sur de Polonia).

Enlaces externos